Fernando Lazcano puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando Lazcano Mujica: abogado y político chileno (1810-1886). 
 Fernando Lazcano Echaurren: abogado y político chileno (1848-1919), hijo del anterior y candidato a la presidencia en 1906. 
 Fernando Lazcano Barros: futbolista chileno (1988-).